Утін Андрій Іванович (1899—1965) — єфрейтор РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Утін Василь Ілліч (1918—1941) — вояк РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Утін Євген Ісаакович (1843—1894) — російський адвокат і публіцист.
 Утін Микола Ісакович (1841—1883) — учасник революційного руху 1860-1870-х років, глава Російської секції Першого Інтернаціоналу.
 Утін Олександр Васильович (1906—1950) — генерал-лейтенант авіації, Герой Радянського Союзу.
 Енгель-Утіна Ніна Олександрівна (1925—1992) — радянська артистка оперети, народна артистка РРФСР.

 Утін — муніципалітет у Франції, регіон Шампань-Арденни, департамент Марна.
Російські прізвища